Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1984/85 war die 39. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren Hamborn 07 nach vier Jahren und der VfB Speldorf nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger SpVg Schonnebeck (Rückkehr nach 37 Jahren), TuS Grevenbroich und VfB Bottrop (beide Wiederaufstieg nach einer Saison) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal Hamborn 07, das damit nach einer Saison in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die SSVg Velbert verließ die Verbandsliga 22 Jahre nach ihrem Aufstieg wieder, der 1. FC Mülheim nach sechs Spielzeiten und TuS Grevenbroich nach einer Saison.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1984
Fußballsaison 1984/85